Lignan ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

Lignan-de-Bazas im Département Gironde
Lignan-de-Bordeaux im Département Gironde
Lignan-sur-Orb im Département Hérault

Siehe auch:
Lignane, eine Stoffgruppe, die als Naturstoff in Pflanzen vorkommt